Дуров — російське прізвище.

 Дуров Анатолій Анатолійович (1887 — 1928) — російський дресирувальник.
 Дуров Борис Валентинович (1937 — 2007) — радянський режисер і сценарист.
 Дуров Валерій Семенович (1945) — російський філолог-антикознавець, доктор філологічних наук, професор, почесний працівник вищої професійної освіти Російської Федерації.
 Дуров Володимир Леонідович (1863 — 1934) — російський дресирувальник.
 Дуров Лев Костянтинович (1931 — 2015) — російський актор, режисер, Народний артист СРСР.
 Дуров Павло Валерійович (1984) — російський програміст, один з творців соціальної мережі «В Контакті».

 Дурова Катерина Львівна (1959—2019) — радянська та російська актриса.
 Дурова Надія Андріївна (1783—1866) — військова діячка, перша в Російській імперії жінка-офіцер («кавалерист-дівиця»), перша жінка, яка за бойову відвагу нагороджена солдатським знаком військового ордена; письменниця.

Див. також 
 Дурови (про дворянський рід);
 Дурови (про циркову династію).

Російські прізвища